Kreuzendorf bezeichnet mehrere Orte

Holasovice, Gemeinde im Okres Opava, Tschechien
Gołuszowice, Ortschaft der Gemeinde Głubczyce, Polen
Krzyżowniki, Ortschaft der Gemeinde Rychtal, Polen

Neu Kreuzendorf
Nowe Gołuszowice, Ortschaft der Gemeinde Głubczyce, Polen